Путумайо () — один з департаментів Колумбії. Розташовується на південно-заході країни. Межує з Еквадором та Перу. Адміністративний центр — місто Мокоа.

Муніципалітети

Примітки

Посилання 
 Російська сторінка про департамент Путумайо 

Засновані в Південній Америці 1991